Gaspatxo, o "gaspatxo andalús". Sopa freda
 Torta de gaspatxo, torta de farina amb la que es prepara el "gaspatxo" (plat calent) 
 Gazpacho, grup musical